

Села 
 Червона Поляна — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Маловисківська міська громада (в минулому — Маловисківський район)
 Червона Поляна — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Піщанобрідська сільська громада (в минулому — Добровеличківський район)